

Toponymie 
Lipová est un toponyme qui désigne notamment :

Lipová, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Lipová, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lipová, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Lipová, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Lipová, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Lipová-lázně, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc.

Lipová, village du district de Bardejov dans la région de Prešov. 
 Lipová, village du district de Nové Zámky dans la région de Nitra.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie